Rékai Nándor (1870–1943) karmester, zeneszerző
 Rékai Nándor (1954–) színész, szinkronszínész